Termenul „Wagner” se poate referi la:

Nume de familie
 Agnieszka Wagner (n. 1970), actriță poloneză
 Benedikt Wagner (n. 1990), scrimer german
 Carl von Wagner (1843-1907), inginer constructor în SUA și Mexic
 David L. Wagner (n. 1956), entomolog american
 Gottfried Wagner (n. 1947), jurnalist, muzicolog și regizor german
 Jasmin Wagner (n. 1980), cântăreață germană
 Johann Peter Wagner (1730-1809), sculptor german
 Julius Wagner-Jauregg (1857-1940), neurolog austriac
 Lindsay Wagner (n. 1949), actriță americană
 Nándor Wagner (1922-1997), sculptor și pictor maghiar din România
 Odilon Wagner (n. 1954), actor și regizor de teatru brazilian
 Otto Wagner (1841-1918), arhitect și planificator urban austriac
 Richard Wagner (1813-1883), compozitor german
 Richard Wagner (judecător) (n. 1957), jurist canadian
 Richard Wagner (scriitor) (1952-2023), scriitor și publicist de limba germană originar din România
 Robert Wagner (n. 1930), actor american
 Rudolf Wagner-Régeny (1903-1969), compozitor german

Denumiri geografice
 Wagner, Alberta
 Wagner (Bahia), oraș în Brazilia
 Wagner, South Dakota, oraș în SUA

Vezi și
Grupul Wagner

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale